Der Pattani Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Pattani, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Der Verein ist auch unter The Queen Cannons, Langkasuka oder The Gunners bekannt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2009 gegründet. Von 2009 bis 2016 spielte der Verein in der dritten Liga des Landes, der Regional League Division 2. Hier trat man in der Southern Region an. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielt der Verein in der Thai League 4, ebenfalls in der Southern Region.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – Southern Region
 2012 – 2. Platz
 2015 – 2. Platz
 Thai League 4 – Southern Region
 2018 – 2. Platz
 2019 – 2. Platz

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Pattani Province Stadium, was auch unter dem Namen Rainbow Stadium oder Pattani Municipal Stadium bekannt ist, aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 8000 Personen. Eigentümer sowie Betreiber ist die Pattani Provincial Administrative.

Spielstätten seit 2009

Spieler 
Stand: 31. Januar 2023

Besten Torschützen seit 2012

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Pattani FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Pattani FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 https://www.facebook.com/PattaniFC/ Pattani FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Thailändischer Fußballverein
Sport (Pattani)
Gegründet 2009